Canal Grande – principale canale che attraversa il centro storico di Venezia
 Canal Grande – dipinto a olio su tela di Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto databile tra il 1726 e il 1728
 Canal Grande – film del 1943 diretto da Andrea Di Robilant
Gran Canale – canale cinese